Donja Trepča je lahko:
 Donja Trepča, Srbija
 Donja Trepča, Črna gora